

Persone 
 Edgardo Minoli – ginnasta, schermidore, arbitro di calcio italiano
 Giovanni Minoli – pubblicista, conduttore televisivo e dirigente d'azienda italiano
 Giovanni Minoli – personaggio del risorgimento italiano 
 Lorenzo Minoli – produttore cinematografico e attore italiano
 Pablo Minoli (1970 – ), compositore, chitarrista, fondatore della band metal venezuelana Laberinto 
 Renzo Minoli – schermidore italiano

Altro 
 Minoli – antica località nel comune di Minori (SA)